Действующие чемпионы турнира — Кара Блэк и Леандер Паес — защищали свой титул, но проиграли во втором круге.

Пара Катарина Среботник / Даниэль Нестор — победители турнира.

Посев 

  Лизель Хубер /  Боб Брайан (Второй раунд, отказ)
  Катарина Среботник /  Даниэль Нестор (Титул)
  Мария Кириленко /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Леандер Паес ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Квета Пешке /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Первый раунд)
 Лиза Реймонд /  Уэсли Муди ''(Первый раунд)
 Ивета Бенешова /  Лукаш Длоуги ''(Отказ)
 Барбора Заглавова-Стрыцова /  Оливер Марах (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Софи Фергюсон /  Маринко Мотосевич (Второй раунд) 
  Ярмила Грот /  Сэмюэль Грот (Первый раунд) 
  Мирьяна Лучич /  Бернард Томич (Первый раунд) 
  Алисия Молик /  Петер Лучак (Первый раунд)'' 

<ol start="5">
 Салли Пирс /  Карстен Болл (Четвертьфинал) 
 Оливия Роговска /  Мэттью Эбден (Первый раунд) 
 Ренне Стаббс /  Крис Гуччоне (Второй раунд)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Лизель Хубер /  Боб Брайан (Второй раунд) 

<ol start="2">
 Анастасия Родионова /  Махеш Бхупати (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые